Polis eller Pólis kan syfta på:
 Polis – den eller de polisorgan som ansvarar för polisväsendet
 Polisorgan – den eller de myndigheter som ansvarar för polisväsendet i ett land eller i en överstatlig organisation
 Polis efter land – en sammanfattning av Polis i Europa
 Poliskonstapel – en äldre tjänstegrad inom svenska polisen
 Polisassistent – en tjänstegrad inom den svenska polisen
 Kriminalpolis – den del av polisen som ägnar sig ut att utreda brott
 Ordningspolis – den del av polisen som hanterar yttre ordning
 Polisstat – en stat där en maktfullkomlig poliskår, ofta en hemlig polis, upprätthåller ordningen
 Järnvägspolisen – en särskild svensk poliskår
 Polis (antiken) – stadsstater i antikens Grekland
 Polis (försäkringsbrev) – en tidigare benämning på försäkringsbrev
 Polis (roman) – en roman av Jo Nesbø från 2013
 Polis (spelserie) – ett datorspelserie utgiven i tre utgåvor med fem fall släppta mellan 1998 och 2001
 Poliser (TV-serie) – en svensk dramaserie från 2006

Geografi

Albanien 

 Komuna e Polisit, kommun, Elbasan prefektur,

Cypern 

 Pólis (kommun), Eparchía Páfou, 
 Pólis (ort), Eparchía Páfou,

Se även 
 Police

Robotskapade Albanienförgreningar
Robotskapade Cypernförgreningar